Le qualificazioni del singolare maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Santiago Giraldo (qualificato)
  Carlos Berlocq (primo turno)
  Albert Montañés (primo turno)
  Andrej Golubev (qualificato)
  Pablo Carreño Busta (qualificato)
  Alejandro Falla (ultimo turno)
  Sam Querrey  (ultimo turno)

 Daniel Gimeno Traver (primo turno) 
 Jack Sock (primo turno) 
 Łukasz Kubot (primo turno) 
 Bernard Tomić (primo turno) 
 Alejandro González (qualificato) 
 Dušan Lajović (ultimo turno) 
 Stéphane Robert (qualificato)

Qualificati

  Santiago Giraldo 
  Stéphane Robert
  Stefano Travaglia
  Andrej Golubev

  Pablo Carreño Busta 
  Alejandro González 
  Pere Riba

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2014
ATP World Tour 2014